Майкан — річковий острів у руслі Дунаю, належить Україні
 Майкан — село, Алакольський район Жетисуська область, Казахстан